

Худоволя — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Худоволя — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства